Наумчик — белорусская и украинская фамилия. Известные носители:

 Наумчик, Анастасия Владимировна (род. 1983) — белорусская легкоатлетка.
 Наумчик, Николай Кузьмич (1916—1994) — лётчик-ас, Герой Советского Союза.
 Наумчик, Сергей Иосифович (род. 1961) — белорусский журналист и политик.